Чемпионат мира по боксу 1993 года прошёл с 7 по 16 мая в Тампере (Финляндия). Это был 7-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире приняли участие 270 боксёров из 53 стран.

Победители и призёры

Командный зачёт

Результаты боёв 
До 48 кг.

До 51 кг. 

До 54 кг.

До 57 кг.

До 60 кг.

До 63,5 кг.

До 67 кг.

До 71 кг. 

До 75 кг. 

До 81 кг.

До 91 кг.

Свыше 91 кг.

Ссылки 
 Полные результаты чемпионата мира по боксу 1993 

1993
Международные спортивные соревнования в Тампере
1993 год в боксе
Май 1993 года
Спорт в Финляндии в 1993 году